La liste des villes et villages fleuris de la Savoie dresse le nom des communes récompensées par le concours des villes et villages fleuris.

On recense, à la suite de la session 2022,  distinguées de une à quatre fleurs - soit une commune de plus par rapport aux résultats de 2021 - et une possédant le trophée Fleur d'Or. De plus, la Savoie obtient le label .

Communes labellisées 

L'indication de hausse, de baisse ou de stagnation, pour la catégorie 4 fleurs, correspond au précédent résultat (année 2022 par rapport à 2021). Les autres catégories (3, 2 et 1 fleur) n'ont pas d'indications car leurs différents résultats ne reflètent pas obligatoirement une signification positive ou négative.

Répartition selon le nombre de fleurs 

Les 54 communes sont réparties comme suit :
 2 communes du département ont « 4 fleurs ». 
 14 communes ont « 3 fleurs ».
 16 communes ont « 2 fleurs ».
 22 communes ont « 1 fleur ».

Liste des communes 

La liste suivante répertorie les communes de la Savoie labellisées « Ville ou village fleuri » (la ou les communes promues en 2022 sont identifiées en caractères gras) :

4 fleurs

3 fleurs

2 fleurs

1 fleur

Distinctions

Fleurs d'Or 

Le , millésimé, est attribué à un nombre limité de communes quatre fleurs et marque la plus haute distinction possible en matière de fleurissement et de respect des critères infligés par le concours.
 Aix-les-Bains (2011 et 2017)

Prix spéciaux 

 Prix de l'espace communal rural : Nances (2008).

Département fleuri 

Le département de la Savoie est récompensé du label Département Fleuri pour la deuxième fois (2013 et 2019).

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Concours des villes et villages fleuris
 Liste des villes et villages fleuris de France

Savoie
Liste en rapport avec la Savoie